Уильям Карлос Уильямс (, 17 сентября 1883, Резерфорд, Нью-Джерси — 4 марта 1963, там же) — один из крупнейших американских поэтов, врач-педиатр. Он был связан с Пассаикской больницей общего профиля, где он занимал должность начальника педиатрии больницы с 1924 года до своей смерти. Больница, которая сейчас известна как больница Святой Марии, почтила память Уильямса мемориальной доской с надписью: «Мы ходим в палаты, по которым ходил Уильямс».

Биография 
Уильямс родился 17 сентября 1883 года в Резерфорде, штат Нью-Джерси. Он был сыном иммигранта из Англии и уроженки Пуэрто-Рико. Его работы имеют большое сходство с живописью, которой он интересовался всю жизнь.

Уильямс получил начальное и среднее образование в Резерфорде до 1897 года, когда его на два года отправили в школу недалеко от Женевы и в лицей Кондорсе в Париже. По возвращении в Нью-Йорк он учился в школе Горация Манна и, сдав специальный экзамен, был принят в 1902 году в медицинскую школу Пенсильванского университета, которую он окончил в 1906 году. После окончания университета Уильямс прошёл стажировку во французской больнице и детской больнице в Нью-Йорке, а затем отправился в Лейпциг для углубленного изучения педиатрии. В 1909 году опубликовал свою первую книгу «Стихи».

В 1912 году, вернувшись из Германии, Уильямс женился на Флоренс Герман (1891—1976). Они переехали в дом в Патерсоне (штат Нью-Джерси), где жили потом в течение многих лет. Вскоре после этого в Лондоне с помощью своего друга Эзры Паунда, с которым он познакомился во время учёбы в Пенсильванском университете, Уильямс опубликовал вторую книгу стихов «Характеры». Около 1914 года у Уильямса и его жены родился первый сын Уильям Э. Уильямс, а в 1917 году — второй сын Пол Х. Уильямс. Их первый сын последовал примеру отца и стал врачом.

Входил в круг имажистов, был близок к кругам нью-йоркского литературного и художественного авангарда (Дюшан, Пикабиа, Уоллес Стивенс, Марианна Мур, Мина Лой и др.). Во время поездки в Европу в 1924 познакомился с Джойсом. Переводил Филиппа Супо (1929). Оказал огромное влияние на многих молодых поэтов — поколение битников, , нью-йоркскую школу, многим из них лично помог.

Уильямс — автор нескольких пьес, трех романов, двух томов литературно-критической эссеистики.

В 1948 перенес инфаркт, после 1949 пережил ещё несколько сердечных приступов. Лечился от депрессии в психиатрической клинике (1953).

Творчество 
В поэзии отошел от литературности Паунда и Элиота. Двигаясь в русле авангарда, обратился к сугубо локальным темам и частной повседневной жизни своих современников (памятником им стала эпическая поэма Уильямса о рядовом американском городке Патерсон, 1946—1958).

Произведения

Стихи 
 Poems  (1909)
 The Tempers (1913)
 Al Que Quiere (1917)
 Kora in Hell: Improvisations (1920)
 Sour Grapes (1921)
 Spring and All (1923)
 Go Go (1923)
 The Cod Head (1932)
 Collected Poems, 1921—1931 (1934)
 An Early Martyr and Other Poems (1935)
 Adam & Eve & The City (1936)
 The Complete Collected Poems, 1906—1938 (1938)
 The Broken Span (1941)
 The Wedge (1944)
 Paterson, book I—V (1946—1958, полное издание в одном томе — 1963)
 Clouds, Aigeltinger, Russia (1948)
 The Collected Later Poems (1950)
 Collected Earlier Poems (1951)
 The Desert Music and Other Poems (1954)
 Journey to Love (1955)
 Pictures from Brueghel and Other Poems (1962, Пулитцеровская премия)
 Imaginations (1970)
 Collected Poems: Volume 1, 1909—1939 (1988)
 Collected Poems: Volume 2, 1939—1962 (1989)
 Early Poems (1997)

Проза 
 The Great American Novel (1923, роман)
 In the American Grain (1925)
 A Voyage to Pagany (1928, путевые записки)
 Novelette and Other Prose (1932)
 The Knife of the Times, and Other Stories (1932)
 White Mule (1937, роман)
 Life along the Passaic River (1938, новеллы)
 In the Money (1940, роман, продолжение «Белого мула»)
 Make Light of It: Collected Stories (1950)
 Autobiography (1951)
 The Build-Up (1952, роман, завершающий трилогию)
 Selected Essays (1954)
 I Wanted to Write a Poem: The Autobiography of the Works of a Poet (1958)
 Yes, Mrs. Williams: A Personal Record of My Mother (1959)
 The Farmers' Daughters: Collected Stories (1961)
 The Embodiment of Knowledge (1974, заметки и эссе)
 A Recognizable Image: William Carlos Williams on Art and Artists (1978)
 The Collected Stories of William Carlos Williams (1996)

Интервью 
 Speaking Straight Ahead (1976)

Переписка 
 The Selected Letters of William Carlos Williams (1957)
 Pound/Williams: Selected Letters of Ezra Pound and William Carlos Williams (1996)
 The Letters of Denise Levertov and William Carlos Williams (1998)
 William Carlos Williams and Charles Tomlinson: A Transatlantic Connection (1998)

Признание 
Боллингеновская премия (1953) и др. награды. После смерти Уильямса Американское поэтическое общество учредило ежегодную премию его имени. В Резерфорде создан Центр У. К. Уильямса (см.: ), издается посвященный ему журнал (см.: ).

В 2016 году американский режиссёр Джим Джармуш снял фильм «Патерсон», одним из источников вдохновения для этого послужило творчество Уильяма Карлоса Уильямса.

Переводы на русский язык 
 Уильям Карлос Уильямс. «Избранное». Перевод Натальи Сидориной. М.: Молодая гвардия, 1984.
 От Уитмена до Лоуэлла. Американские поэты в переводах Владимира Британишского. М.: Аграф, 2005, с.70-99.
 Уильям Карлос Уильямс. «Стихи разных лет». Перевод Андрея Щетникова. Новосибирск: АНТ, 2016.
 «Картинки, по Брейгелю». Перевод Антона Нестерова.
 Переводы Анатолия Кудрявицкого в «Антологии имажизма».
 Переводы на сайте «Лавка языков».
 Другие переводы из Уильямса.

Примечания

Литература 
 William Carlos Williams; a collection of critical essays/ J.Hillis Miller, ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966
 Whittemore R. William Carlos Williams, poet from Jersey. Boston: Houghton-Mifflin, 1975
 Bloom H. William Carlos Williams. New York: Chelsea House Publishers, 1986
 Hatlen B., Tryphonopoulos D.P. William Carlos Williams and the language of poetry. Orono: National Poetry Foundation, 2002

Ссылки 
 Хронология
 Архив поэта в библиотеке Йельского университета
 Стихи on line

Персоналии по алфавиту
Писатели США
Поэты США
Родившиеся 17 сентября
Родившиеся в 1883 году
Умершие 4 марта
Умершие в 1963 году
Лауреаты Пулитцеровской премии за поэтическое произведение
Выпускники Школы Хораса Манна
Выпускники лицея Кондорсе
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Медицинской школы Пенсильванского университета
Имажизм
Педиатры США
Социалисты США